

Cinema 
 Suvorov (Суворов) – film sovietico 1941 diretto da Vsevolod Pudovkin e Michail Doller

Persone 
 Aleksandr Vasil'evič Suvorov – generale russo
 Vasilij Ivanovič Suvorov – generale russo, padre del precedente
 Viktor Suvorov – storico e romanziere russo
 Aleksandr Suvorov – calciatore moldavo

Altro 
 Suvorov – città della Russia nell'Oblast' di Tula
 Museo Suvorov – dedicato al generale Aleksandr Vasil'evič Suvorov
 2489 Suvorov – asteroide del sistema solare
 Classe Knjaz Suvorov – classe di corazzate
 Ordine di Suvorov – onorificenza dell'Unione Sovietica
 Ordine di Suvorov – onorificenza della Federazione Russa

Pagine correlate 

 Suvorovskij rajon